Pulvinar (von lateinisch pulvinus „Polster“) bezeichnet:

 ein Polster beim Lectisternium
 in der römisch-katholischen Liturgie das früher an Stelle des Messpultes als Unterlage für das Messbuch benutzte Kissen
 ein Zierelement in der Architektur, siehe Pulvinar (Architektur)
 einen Zellkomplex, siehe Pulvinar (ZNS)
 als Pulvinar medicinale ein Kräuterkissen, ein – ähnlich wie ein Teebeutel – mit getrockneten Kräutern gefülltes Säckchen.